Asborstmierkruiper
 Geelbrauwmierkruiper
 Imeriorpheusmierkruiper
 Oevermierkruiper
 Peruaanse orpheusmierkruiper
 Spix' orpheusmierkruiper
 Witbrauwmierkruiper
 Zwart-witte mierkruiper
 Zwartkinmierkruiper
 Zwartmaskermierkruiper
 Zwartstaartmierkruiper